Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Baby-Parcele – część wsi Baby w woj. łódzkim w pow. kutnowskim, w gminie Dąbrowice
 Baby-Parcele – przysiółek wsi Baby w woj. łódzkim w pow. kutnowskim, w gminie Dąbrowice